Armageddon (de l'hébreu : מגידו, signifiant « montagne de Megiddo »), terme biblique admis sous différentes orthographes en français (Har-Maguédon, Harmaguédon, Har-Meguiddon ou encore Armaguédon), est le lieu symbolique de rassemblement pour la bataille entre les rois de la terre et le Dieu Tout-Puissant. Ce terme scripturaire, qui peut se traduire par « Montagne de Meggido », est mentionné une seule fois sous cette forme précise dans la Bible dans  l'Apocalypse de S. Jean Évangéliste, au chapitre 16 verset 16, le livre qui conclut la Bible. En utilisant ce terme, l’évangéliste Jean se réfère à une colline de 21 mètres, le tell de Meggido, dans la vallée de Jezreel en Israël, un lieu stratégique de batailles décisives du royaume de l’antique Israël. Dans l’imaginaire collectif ce nom peut aussi désigner le lieu du combat final entre le Bien et le Mal à la fin du monde, lors de la parousie de Jésus-Christ.

Cinéma 
 Armageddon est un film britannique réalisé par Harry Bruce Woolfe en 1923 ;
 Armageddon est un film russe réalisé par Mikhail Izrailev en 1962 ;
 Armaguedon est un film franco-italien réalisé par Alain Jessua en 1977 ;
 Armageddon (Amagaedun uzu) est un film sud-coréen réalisé par Lee Hyun-Se en 1986 ;
 Armageddon (Tin dei hung sam) est un film hongkongais réalisé par Gordon Chan en 1997 ;
 Armageddon est un film américain réalisé par Michael Bay en 1998 ;
 Armageddon est un film américain réalisé par Kevin Dunn en 1999.

 Armageddon Time est un film américain réalisé par James Gray sorti en 2022.

Musique

Chanson 
 Armageddon est la bande originale du film ;
 Armageddon est le titre d'une chanson dans l'une des musiques de film de Neon Genesis Evangelion ;
 Armageddon est le titre d'une chanson de l'album Noah's Ark du groupe Cocorosie.

Artiste 
 Armageddon est un groupe rock britannico-américain des années 1970 ;
  est un groupe suédois de heavy metal ;
 Armageddon est un rappeur du Bronx et membre de The Terror Squad.

Album 
 Armageddon est l'unique album du groupe Armageddon (1975) ;
 Armageddon est un album du groupe Prism sorti en 1979 ;
 Armageddon sont 2 albums éponymes de Rainmen sortis en 1998 et 1999 ;
 Armageddon est le second album de Stromkern, sorti en 2001 ;
 Armageddon est un album du groupe russe Aria (2006) ;
 Armageddon est un album de Joeystarr (2011).

Littérature 
 Armageddon est le titre du onzième livre de la série Left Behind écrite par Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins ;
 Armageddon est un roman de Leon Uris publié en 1964 ;
 Armageddon est le titre d'un roman de la série S.A.S. de Gérard de Villiers publié en 2001.

Sous une autre orthographe:
 Armaguedon, un livre de David Lippincott qui inspira le film homonyme d'Alain Jessua.
 Armaggedon est le titre de l'album 103 de la bande dessinée Donjon (les histoires de la sous-série Crépuscule étant numérotées à partir de 101).

Jeux 
 Worms Armageddon est le titre d'un jeu vidéo de la série Worms, sorti en 1999 ;
 Mortal Kombat: Armageddon est un jeu vidéo développé par Midway Games, sorti en 2006 ;
 Armageddemon est le nom d'un personnage fictif dans l'univers de Digimon ;
 Armageddon est le nom d'une planète fictive dans l'univers de Warhammer 40,000 ;
 Dans le jeu Hordes, les joueurs inscrits avant le passage à la version 2 possèdent le titre de Témoin de l'Armageddon. Le passage à cette version marque en effet un bug majeur du jeu, nommé Armageddon ;
 Dans le jeu vidéo Ratchet and Clank: A Crack in Time, l'un des niveaux de combats de l'arène des agoriens s'intitule Armageddon.
 Dans le jeu d'échecs, une partie Armageddon est une partie qui ne peut finir par la nulle, avec une règle du genre : si nulle alors Noir gagne. Une telle partie sert pour clore un match équilibré entre deux joueurs et établir un vainqueur.
 Armageddon est le nom d'ne carte blanche dans le jeu de cartes Magic: L'Assemblée

Divers 
 WWE Armageddon est un événement annuel de la World Wrestling Entertainment ;
 Armageddon est le nom d'une convention de science-fiction se déroulant à Wellington et Auckland, en Nouvelle-Zélande ;
 Armageddon est le nom d'une alimentation de la mythique platine LP 12 conçue par Naim. Son schéma suit la base de conduite d'un moteur asynchrone ;
 La Brewmeister Armageddon est une bière écossaise.

Voir aussi 
 Charmageddon, épisode de la septième saison de la série télévisée Charmed ;
 Carmageddon, jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Armageddon : Les Effets Spéciaux est une attraction du parc Walt Disney Studios de Disneyland Paris ;
 Kalmageddon, une chanson du groupe Lordi.
Homonymie de titre